Die Abkürzung ZXR bezeichnet zwei Motorradtypen
 Kawasaki ZXR750
 Kawasaki ZXR400

ZXR